Бáррел:

Носители фамилии 
 Баррел, Боз () — британский бас-гитарист и певец, известный как участник групп «King Crimson» и «Bad Company».

Другое 
 Бáррел () — узел, которым привязывают альпинистскую верёвку к карабинам страховочных усов в спортивном туризме, промальпе, спелеотуризме, арбористике.

См. также 
 Баррель
 Баррелл